Yaqoob Abdul-Karim Salim Al Qasmi (16 de fevereiro de 1990) é um futebolista profissional omani que atua como atacante.

Carreira 
Yaqoob Al-Qasmi representou a Seleção Omani de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas de Omã
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Omani de Futebol